14. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się w Barcelonie od 10 do 15 lipca 2012 roku. Areną zmagań sportowców był obiekt Estadi Olímpic Lluís Companys.

Decyzję o powierzeniu stolicy Katalonii organizacji czempionatu podjęła Rada IAAF na spotkaniu w Dosze 16 marca 2010. Juniorskie mistrzostwa świata w lekkoatletyce pierwszy raz w historii odbyły się w Hiszpanii.

Złote medale z poprzednich mistrzostw obronili Jacko Gill i Angelica Bengtsson.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Rekordy 
Podczas mistrzostw ustanowiono 15 rekordów kraju w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Serwis mistrzostw w bazie IAAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012
Lekkoatletyka w Barcelonie
2012 w Hiszpanii
Zawody sportowe w Barcelonie